Лугано () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Лугано.

Округ входит в кантон Тичино. Занимает площадь 307,94 км². Население 151 242 человека (на 31 декабря 2021).

Районы и коммуны 
Округ Лугано состоит из 47 коммун, поделённых на 12 районов:

Объединение коммун (с 2012):
 1 апреля 2012: Коллина-д’Оро и Карабьетта → Коллина-д’Оро
 14 апреля 2013: Боньо, Кадро, Карона, Чертара, Чимадера, Сонвико и Вальколла → Лугано. Был образован новый район Лугано-Норд, состоящий из перечисленных бывший коммун за исключением Кароны, в него также вошли Давеско-Сораньо и Вилла-Луганезе.
 18 апреля 2021: Крольо, Монтеджо, Понте-Треза и Сесса → Треза.
 10 апреля 2022: Мароджа, Мелано и Ровио → Валь-Мара.

Примечания 

Округа кантона Тичино